

Sigle 
 Belgischer Rundfunk (BRF)
 Bois Raméal Fragmenté (BRF), schegge di ramo frammentate, anche dette cippato di ramaglie fresche, metodo di concimazione naturale
 Brasil Foods (BRF), azienda alimentare brasiliana

Codici 
 brf – codice ISO 639-3 della lingua bera